

Єльна — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Єльна — село в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства